Кубок Азии по футболу среди женщин 2018 года — восемнадцатый по счету футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 6 по 20 апреля 2018 года во Иордании.

Групповой этап 
Лучшие две команды из каждой группы проходят в раунд плей-офф и на Чемпионат мира по футболу среди женщин. Две команды, который заняли третье место в группах, сыграет за 5-ое место, чтобы разыграть пятую путёвку на Чемпионат мира из Азии.

При равенстве очков у двух или более команд, положение в таблице определяется по следующим показателям:
 1) большее количество очков, набранных в матчах группового этапа между собой;
 2) лучшая разница забитых и пропущенных мячей в матчах группового этапа между собой;
 3) большее количество забитых мячей в матчах группового этапа между собой;
 4) лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;
 5) большее количество забитых мячей во всех матчах группового этапа;
 6) победа в серии пенальти, которая проводится в том случае, если две команды имеют равные показатели по пунктам 1—5 и встречаются между собой в последнем туре;
 7) меньшее количество желтых и красных карточек, полученных игроками команды во всех матчах группового этапа;
 8) жребий.

Время указано местное (UTC+03:00)

Группа А

Группа В

Матч за 5-е место 
Проводился с целью определения обладателя путёвки на Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубки Азии по футболу среди женщин
2018 год в Иордании